Honrubia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Honrubia (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Honrubia (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar